Der Begriff Sackratte bezeichnet:

 eine umgangssprachliche, vulgäre Bezeichnung für die Filzlaus
 eine historische Bezeichnung der Flachland-Taschenratten
 den Kurzfilm Sackratten von Aleksandar Jovanovic

Siehe auch: